A Yo! Bum Rush the Show egy 1987-es Public Enemy album.

Track listing
 "You're Gonna Get Yours"
 "Sophisticated Bitch" featuring Vernon Reid of Living Colour
 "Miuzi Weighs a Ton"
 "Timebomb"
 "Too Much Posse"
 "Rightstarter (Message to a Black Man)"
 "Public Enemy No. 1"
 "M.P.E."
 "Yo! Bum Rush the Show"
 "Raise the Roof"
 "Megablast"
 "Terminator X Speaks With His Hands"

Public Enemy-albumok
1987 nagylemezei